Figli della Carità
Stirpe dei Canossa –  nobili dell'Appennino reggiano (Emilia-Romagna)